ITY steht für:
 ITA Airways (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

ity steht für:
 Moyadan-Itneg (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Itneg (Sprache), Nord-Luzon-Sprache der Itneg in Cordillera Central (Philippinen), Luzon, Philippinen

Siehe auch:
 ITI

Abkürzung